Graf har flere betydninger:
 Graf – matematisk funktions graf
 Graf (grafteori)
 Graf (diskret matematik)